Скибовщина — название населённых пунктов на Украине:

 Скибовщина — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Скибовщина — село в Сребнянском районе Черниговской области.